Reinel ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Reinel (um 1502–nach 1572), portugiesischer Kartograph
 Pedro Reinel (um 1464–nach 1542), portugiesischer Kartograph